VBR est un sigle qui peut signifier :

Informatique

 Variable bit rate ou taux d'échantillonnage variable. En informatique et en télécommunications, cela désigne un type d'encodage où le taux d'échantillonnage n'est pas maintenu constant.
 Volume Boot Record ou zone d'amorçage de volume. C'est une zone d'amorce placée sur le premier secteur d'un volume.

Industrie militaire

 VBR est le sigle de l'entreprise Vinnell-Brown & Root, spécialisée dans le support de l'armée américaine en Turquie.
 VBR signifie véhicule blindé à roues, pour plus de détails consulter par exemple l'article Panhard General Defense Véhicule blindé léger.

Électronique

 VBR signifie tension d'avalanche  pour une diode (de l'acronyme anglais Voltage Breakdown Reversed).

Santé environnementale 
 valeur biologique de référence